

Спрінгвейл — місто в окрузі Колумбія, штат Вісконсин
 Спрінгвейл — місто в окрузі Фон-дю-Лак, штат Вісконсин